U.S. National Championships 1896 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1896 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 17–26 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 17–20 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to szesnasta edycja turnieju męskiego i dziesiąta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1896 w Ameryce Północnej
1896 w tenisie ziemnym
US Open według lat